Маджо — італійське прізвище.

 Джо Ді Маджо — американський бейсболст.
 Крістіан Маджо — італійський футболіст.

Італійські прізвища